Пасо — власна назва.

Топоніми

Пасо (Португалія) — парафія.